Zdzisław Kostecki (1864–1947) – tytularny generał dywizji Wojska Polskiego
 Zdzisław Kostecki – żołnierz 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 22 kwietnia 1938 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy